Mostyschtsche (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch, siehe Mostyschtsche (Kalusch)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Mostyschtsche (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw, siehe Mostyschtsche (Makariw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Mostyschtsche (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Mostyschtsche (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez, siehe Mostyschtsche (Krolewez)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Mostyschtsche (Koselez) (bis 2016 Petriwske)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj, siehe Mostyschtsche (Kamin-Kaschyrskyj)